Anne Ulbricht (née en 1985), joueuse allemande de handball  ;
 Arne Ulbricht (né en 1972), écrivain allemand ;
 Beate Ulbricht (1944-1991), fille adoptive allemande du président du Conseil d'État de la RDA, Walter Ulbricht ;
 Brigitte Ulbricht-Lorenz (1918–2005), artiste allemande du papier découpé  ;
 Carl Ulbricht (1904–1981), ministre des Finances de Saxe ;
 Hanns Ulbricht (1905–1972), écrivain allemand ;
 Hans Ulbricht, entraîneur de football allemand ;
 Hans-Jürgen Ulbricht (né en 1947), scientifique du sport et entraîneur de judo allemand ;
 Hartmut Ulbricht (né en 1950), homme politique allemand (CDU) ;
 Herbert Ulbricht (1909–1989), botaniste et professeur d'université allemand ;
 Jens Ulbricht (né en 1939), athlète allemand ;
 Justus H. Ulbricht (né en 1954), historien allemand ;
 Karl Ulbricht (um 1843–1913), juriste administratif allemand ;
 Klaus Ulbricht (né en 1938), homme politique allemand ;
 Klaus Ulbricht (football) (né en 1965), footballeur allemand ;
 Lotte Ulbricht (1903-2002), personnalité féminine allemande, épouse de Walter Ulbricht. ;
 Lutz Ulbricht (né en 1942), rameur allemand ;
 Manfred Ulbricht (né en 1947), cycliste allemand ;
 Marcus Ulbricht (né en 1970), réalisateur et acteur allemand ;
 Marie Ulbricht (née en 1987), actrice allemande ;
 Otto Ulbricht (né en 1944), historien et professeur d'université allemand ;
 Richard Ulbricht (1834-1907), agrochimiste allemand ;
 Richard Ulbricht (1834-1907), ingénieur et électrotechnicien allemand ;
 Ross Ulbricht (né en 1984), programmeur et trafiquant de drogue allemand ;
 Sigrid Ulbricht (né en 1958), sauteur en longueur allemand ;
 Thomas Ulbricht (né en 1985), athlète allemand ;
 Walter Ulbricht (1893-1973), homme politique communiste allemand, président du Conseil d'État de la RDA.

Voir aussi :
 Sphère d'Ulbricht, ou sphère intégrante, composant optique nommé d'après l'ingénieur Richard Ulbricht.